Il  Romagna Albana amabile è un vino DOCG la cui produzione è consentita in alcuni comuni della provincia di Forlì-Cesena, della provincia di Ravenna e della provincia di Bologna.

Zona di produzione 
Vedi: Romagna Albana DOCG

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Albana minimo 95%;
 altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 5%.

Tecniche di produzione 
Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente (minimo  ceppi/ha), la pergoletta (minimo  /ha), l'alberello (minimo  ceppi/ha) ed il duplex (minimo  ceppi/ha).
È vietata ogni pratica di forzatura, ma consentita l'irrigazione di soccorso
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nelle province Forlì - Cesena, Ravenna e Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 30 g/l.

Informazioni sulla zona geografica 
Vedi: Romagna Albana DOCG

Storia 
Vedi: Romagna Albana DOCG

Precedentemente l'attuale disciplinare DOCG era stato:
Approvato DOC con DPR 21.07.1967 G.U. 209 - 21.8.1967
Approvato DOCG con decreto del 13/04/1987 G.U. del 20/10/1987 nº 245
Modificato con DM 22.09.2011 G.U. 235 - 8.10.2011

Per le notizie attinenti al precedente disciplinare approvato con decreto del 13/04/1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20/10/1987 nº 245, vedere:
la voce Albana di Romagna amabile
il riferimento esterno Disciplinare di produzione del 1987 in Agraria.org

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna (1994/95) 8847,01 
Bologna (1995/96) 5458,72 
Forlì (1995/96) 9599,23 
Ravenna (1993/94) 15405,17 
Ravenna (1994/95) 13154,5 
Ravenna (1995/96) 5797,12

Note

Voci correlate
Romagna Albana secco
Romagna Albana dolce
Romagna Albana passito
Romagna Albana passito riserva

Collegamenti esterni
Consorzio Vini di Romagna

Vini DOCG della provincia di Forlì-Cesena
Vini DOCG della provincia di Ravenna
Vini DOCG della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Albana